Санджу́ (, Sangju-si) — город в провинции Кёнсан-Пукто, Южная Корея.

История 
Санджу играл важную роль в истории Кореи. Известны поселения, существовавшие на месте современного Санджу после завоевания этой местности древнекорейским царством Силла. Тогда здесь располагались племенные союзы Корён Кая и Сабольгук.

После объединения Кореи под властью Силла Санджу стал одним из девяти регионов (чу), на которые была разделена область вокруг столицы Силла — Кёнджу. Город был важным транспортным узлом, соединяющим регионы Кёнджу и Судогвон (район нынешнего Сеула).

Во время заката Силла в конце IX века в Санджу, как и на территории всей остальной страны, вспыхивали восстания, одно из которых закончилось взятием крепости Санджу, после чего восставшими было объявлено о восстановлении независимого государства Сабольгук. Вскоре однако, Санджу был взят войсками Хупэкче.

В 1895 году Санджу был присвоен статус уезда (кун). Во время японского колониального правления город постепенно модернизировался. В 1924 году здесь была построена железная дорога, примерно в это же время был основан Университет Санджу.

После 1945 года значение Санджу постепенно снижалось. Основные трассы Кореи, такие как автомагистраль Кёнбу, развивались в стороне от города. Экономика региона продолжала оставаться преимущественно сельскохозяйственной. Тем не менее, население Санджу росло и в 1980 году он получил статус города.

География 
Санджу находится на северо-западной границе провинции Кёнсан-Пукто, граничит с провинцией Чхунчхон-Пукто. Имеет границы с уездами Поын, Квесан, Окчхон, Йондон, Ечхон и Ыйсон, а также с городами Мунгён, Куми и Кимчхон.

Крайние северная и западная точки находятся в районе Хвабукмён — 127°47′55″в.д. и 36°14′6″с.ш. соответственно. Южная граница находится в районе Консонмён — 36°14′06″с.ш. Самая восточная точка лежит в районе Чундонмён — 128°20′28″в.д. Протяжённость территории, относящейся к Санджу — 49 км с севера на юг и 43,3 км с запада на восток.

Центр Санджу лежит в долине у реки Нактонган. Ландшафт города преимущественно холмистый, наивысшая точка — гора Соннисан — 1058 м над уровнем моря.

Климат Санджу муссонный. Среднегодовая температура колеблется от 12 °C до 13 °C, максимальная среднемесячная температура в августе: 26 °C минимальная среднемесячная температура в январе: −3 °C. Среднегодовое количество осадков: 1 050 мм.

Экономика 
Экономика Санджу традиционно сельскохозяйственная. В настоящее время сельское хозяйство также является наиболее важным сектором экономики региона (около 40 % населения, живущего в черте Санджу, занято в сельском хозяйстве).

Одна из важнейших отраслей экономики города — производство шёлка, которое развивалось в Санджу со времён Силла. Около 243 тыс. м² земли занято под производство шёлка, объём продукции составляет 434 млн вон.

Наиболее важная сельскохозяйственная культура — рис, под выращивание которого занято 169,13 км² земли, объём производства составляет около 160 млрд вон ежегодно.

Образование 
В Санджу расположено 43 общеобразовательных начальных школы. Кроме того, здесь есть 17 муниципальных средних школ, из них по одной отдельно для обучения девочек и мальчиков. Также в Санджу есть пять частных средних школы, лишь в одной из которых мальчики и девочки обучаются совместно (в двух обучение проводится только для мальчиков и в двух — только для девочек. Количество старших школ — двенадцать.

Высшее образование представлено Университетом Санджу с сельскохозяйственным уклоном.

Общее количество учащихся в городе — около 20 тыс. человек.

Туризм и достопримечательности 
В городе сохранилось немало памятников древности, среди которых:
 Буддийский храм Чхуныйса
 Королевская гробница в местечке Хвадалли
 Развалины крепости Кёнхвон-сансон
Кроме того, в Санджу находится первый в Южной Корее музей велосипедов.

Города-побратимы 
Санджу является городом-побратимом следующих городов:

  Кочхан, провинция Чолла-Пукто, Республика Корея (1999)
  Кансогу, Сеул, Республика Корея (2003) 
  Дэвис, штат Калифорния, США (2004)
  Ичунь, провинция Цзянси, Китай (2005)

См. также 
 Города Южной Кореи
 Битва при Санджу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Страница города в вики-энциклопедии Galbijim

Города Республики Корея

Кёнсан-Пукто